Мокрецы шипоногие () — род мокрецов из подсемейства Ceratopogoninae.

Внешнее строение 
Комары с сильно вздутыми задними бёдрами, по нижней поверхности которых в два ряда расположены толстые щетинки. Глаза без волосков, могут соприкасаться между собой, а могут быть разделены лобной полоской. Размах крыльев от 1 до 3 мм. Поверхность крыльев с микротрихиями.

Куколки светло-коричневые длиной 3-4 мм. Верх тела и нижняя поверхность брюшка покрыты короткими шипиками. Личинки с маленькой головой и толстым телом. Передвигаются медленно. Яйца имеют удлинённую форму.

Биология 
Личинки развиваются преимущественно в болотных местообитаниях, встречены также на сырых лугах, в ручьях или малых реках. Самки питаются другими насекомыми и нектаром цветков.

Классификация 
В составе рода описано 46 вида из них 8 известны ископаемом состоянии.

 
 
 †
†
 
 

 

 
 
 †
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 †
 
 
 
 †

 
 
 †
 †
 
 
 †

Распространение 
Широко распространённый род, отсутствует только в Неотропической области и Новой Зеландии.

Примечания 

Мокрецы
Роды двукрылых